L'État américain du Vermont compte .

Statut 
L'État du Vermont est divisé en , neuf , trois  et un  ; ces deux dernières divisions administratives n'ont pas de gouvernement. Les  du Vermont sont dirigées par un . .

Au sein des , on peut trouver des villages incorporés.  En 1998, le Vermont ne comptait plus que  contre 76 au début du siècle. Parmi eux, 6 étaient devenus des villes (), 21 avaient fusionnés avec leur , les autres avaient disparu ou s'étaient transformés en simple district des pompiers.

Liste des municipalités du Vermont

Notes et références 

Vermont
Municipalites